

События 
 7 февраля — Костёр тщеславия во Флоренции
 12 мая — папа Александр VI, назвав учение Савонаролы «подозрительным», отлучил его от церкви. Савонарола отказался подчиняться.
 20 мая — Джон Кабот отплыл из Бристоля на запад, чуть севернее 52° северной широты.
 24 июня — Джон Кабот достиг северной оконечности острова Ньюфаундленд. В одной из гаваней он высадился и объявил страну владением английского короля.
 8 июля — к берегам Индии отправилась экспедиция Васко да Гамы.
 26 октября — разгром польского войска короля Яна I Альбрехта в сражении у Козминского леса (Буковина, на территории современной Украины) армией господаря Стефана III.

Без точных дат 
 1497—1498 — присоединение к Швейцарскому союзу Граубюндена.
 1497—1504 — император Вьетнама Ле Хиен Тонг, сын Ле Тхань Тонга.
 Британская империя начала своё существование.
 Бабур захватил Самарканд.

Россия 
 Составлен и принят Судебник Ивана III — свод законов Русского государства.
 Март — Первое Новгородское перемирие, окончание русско-шведской войны.
 В Стамбуле Баязид II принял прибывшее первое московское посольство во главе с Михаилом Плещеевым.
 Утверждён официальный герб России — двуглавый Орёл, как наследие Византийской Империи.

Родились 
 Ганс Гольбейн (младший) (предположительно), немецкий живописец.
 Франческо да Милано, итальянский композитор, лютнист.
 Альберто Аккаризио — итальянский филолог, автор одного из первых словарей итальянского языка.
 Филипп Меланхтон, немецкий религиозный реформатор, сподвижник Мартина Лютера.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1497 году

См. также